

Масканур — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Масканур — село, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Масканур — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел